Miejscowości w USA:
 Gayville – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton
Gminy w USA:
 Gayville (ang. Gayville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton